Граб може бити:

 Граб (дрво), врста дрвета

или

 Граб (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Граб (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија
 Граб (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Решублика Црна Гора
 Граб (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска
 Граб (Грачац), насеље у општини Градачац, Лика, Република Хрватска
 Граб (Триљ), насеље града Триља, Далмација, Република Хрватска;
 Граб (Трново, Источно Сарајево), насеље у општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Граб (Трново, Сарајево), насеље у општини Трново, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Граб (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Граб (ријека)

Види још
 Грабово (вишезначна одредница) 
 Грабовац (вишезначна одредница)
 Габрово (вишезначна одредница)